Il doppio  del Budapest Grand Prix 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Anabel Medina Garrigues e Alicja Rosolska, ma Anabel Medina Garrigues ha deciso di non partecipare. Alicja Rosolska ha quindi fatto coppia con Akgul Amanmuradova ma sono state eliminate al primo turno da Katalin Marosi e Anna Tatišvili.
Le vincitrici del titolo sono Janette Husárová e Magdaléna Rybáriková che hanno battuto per 6-4, 6-2 il doppio formato da Eva Birnerová e Michaëlla Krajicek.

Teste di serie

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (quarti di finale)
  Marina Eraković /  Elena Vesnina (ritirate, semifinale)

  Akgul Amanmuradova /  Alicja Rosolska (primo turno)
  Chan Hao-ching /  Rika Fujiwara (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Budapest Grand Prix 2012